Андре́й Степа́нович Ко́шелев (1909-1945) — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Андрей Кошелев родился в 1909 году в селе Давыдовка (ныне — посёлок в Лискинском районе Воронежской области). После окончания пяти классов школы работал в колхозе. В июне 1941 года Кошелев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К январю 1945 года ефрейтор Андрей Кошелев был наводчиком орудия 296-го гаубичного артиллерийского полка 1-й гаубичной артиллерийской бригады 3-й артиллерийской дивизии 7-го артиллерийского корпуса прорыва 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

25 января 1945 года в бою на плацдарме на западном берегу Одера в районе деревни Прейсдорф в 6 километрах к северо-западу от Ополе Кошелев уничтожил штурмовое орудие. Когда его орудие вышло из строя, а сам он получил ранение, Кошелев продолжил сражаться, подбив из противотанкового ружья ещё одно штурмовое орудие. Его действия способствовали успешному отражению немецкой контратаки. 7 февраля 1945 года Кошелев скончался от полученных ранений. Похоронен в местечке  в 3 километрах к югу от Олавы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года ефрейтор Андрей Кошелев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Примечания

Литература

Ссылки 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Умершие от ран